Antonio Ferreira de Oliveira Junior – calciatore brasiliano
 Pedro Miguel Ferreira de Oliveira – calciatore portoghese